

Населені пункти та їхні частини

 Конотопа — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Конотопа — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Конотопа — частина села Скордюв у гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конотопа — частина села Воля-Корибутова-Друга в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конотопа — колонія в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Конотопа — колонія в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Конотоп (значення)
 Конотопи

Примітки